Коулс () — англомовне прізвище.

Прізвище 
 Бімбо Коулс (1968) — американський баскетболіст, захисник.
 Джонні Коулс (1926—1997) — американський джазовий трубач і флюгельгорніст.

Топоніми 
 Коулс (округ, Іллінойс) — округ (графство) у штаті Іллінойс, США.

Англійські прізвища